Nigiri peut faire référence à :
 le nigirizushi, ou nigiri, type de sushi ;
 le nigiri, premier tirage au sort du jeu de go ;
 l'onigiri, en-cas japonais ;
 les Nigiri-basami, outil d'entretien du bonsaï.

Voir aussi 

 Nigari
 Nigeri